Beaverville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beaverville (Illinois), im Iroquois County
 Beaverville (New Jersey), im Burlington County